Pedro Henrique Oldoni do Nascimento, mais conhecido como Pedro Oldoni (Pato Branco, 26 de setembro de 1985), é um ex-futebolista brasileiro que atuava como centroavante.

Carreira 
Surgiu em meados de 2004 como atacante do Cianorte, transferindo-se em seguida para o Atlético Paranaense. Foi para o Real Valladolid, da Espanha, que o contratou por empréstimo para a temporada 2008–09.

Ao final da temporada europeia, já no segundo semestre de 2009, foi anunciado como reforço do Atlético Mineiro, novamente por empréstimo até o final da temporada. Fez sua estreia no empate por 1 a 1 com o , no dia 12 de agosto.

No dia 12 de janeiro de 2010, foi anunciado como reforço do Nacional da Madeira, por empréstimo até julho de 2011. No clube português, somou pouco mais de dez partidas.

Em 2012, voltou ao Brasil para jogar pelo time B (sub-23) do Atlético Paranaense, onde permaneceu durante o ano, mas somou poucos jogos e foi liberado do time na temporada de 2013.

Em janeiro de 2013, passou a usar as dependências do Vitória visando recuperar-se de mais uma lesão, inicialmente sem assinar nenhum tipo de compromisso com o clube. O jogador inclusive, havia sido anunciado, mas foi reprovado nos exames médicos por ainda se recuperar de cirurgia no joelho. Passados dois meses, no dia 12 de março foi oficialmente contratado pelo clube baiano. Pouco aproveitado, acabou rescindindo seu contrato no início do ano seguinte e acertou com o Sivasspor, da Turquia.

Pouco tempo na Turquia], Pedro Oldoni acertou seu retorno para o futebol brasileiro, desta vez para a Portuguesa. Em dezembro de 2014, acertou para 2015, com o Macaé.

Também jogou no , Caxias e Itabaiana e em 19 de abril de 2018 anunciou sua aposentadoria como jogador de futebol.

Estatísticas

Seleção Brasileira 
Abaixo estão listados todos jogos e gols do futebolista pela Seleção Brasileira, desde as categorias de base. Abaixo da tabela, clique em expandir para ver a lista detalhada dos jogos de acordo com a categoria selecionada.

Sub-23 (Olímpico)

Ligações externas 

Sambafoot
Ogol

Naturais de Pato Branco
Futebolistas do Paraná
Futebolistas do Cianorte Futebol Clube
Futebolistas do Club Athletico Paranaense
Futebolistas do Real Valladolid Club de Fútbol
Futebolistas do Clube Atlético Mineiro
Futebolistas do Clube Desportivo Nacional
Futebolistas do Esporte Clube Vitória
Futebolistas do Sivasspor Kulübü‎
Futebolistas da Associação Portuguesa de Desportos
Futebolistas do Macaé Esporte Futebol Clube
Futebolistas da Associação Atlética Anapolina
Futebolistas da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul